Quirl steht für:

 eine bestimmte Anordnung der Blätter bei Pflanzen, siehe Wirtel
 Quirl (Küchengerät)
 Quirl (Berg), Tafelberg in der Sächsischen Schweiz
 Quirl (Venedigergruppe), Berggipfel des Maurerkamms im Tirol
 Kostrzyca (Mysłakowice) (dt. Quirl), Ortschaft der Gemeinde Mysłakowice (dt. Zillerthal-Erdmannsdorf), Polen

Quirl ist der Familienname folgender Personen:
 Justus Samuel Quirl (1724–1779), deutscher Theologe, Autor und Satiriker, Verfasser von Schriften zur praktischen Aufklärung 

Siehe auch:
 Quirll